Аэропорт округа Хилтон, также известный как аэропорт Грегг-Уэйд-Филд (), , — коммерческий аэропорт, расположенный в двух километрах к востоку от центральной части города Клантон (округ Хилтон, Алабама, США). Аэропорт находится в собственности округа Хилтон.



Операционная деятельность 
Аэропорт Грегг-Уэйд-Филд занимает площадь в 41 гектар, расположен на высоте 178 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 8/26 размерами 1222 х 30 метров с асфальтовым покрытием.

За период с 12 декабря 2006 года по 12 декабря 2007 года аэропорт Грегг-Уэйд-Филд обработал 23 924 операций взлётов и посадок самолётов (в среднем 66 операций ежедневно), все рейсы в указанном периоде пришлись на авиацию общего назначения.

См. также 
 Список аэропортов штата Алабама

Примечания

Ссылки 
 Aerial image as of 16 February 1997 from USGS
 Airfield photos for 02A from Civil Air Patrol
 
 

Аэропорты Алабамы